Галеаццо Марія Сфорца (*Galeazzo Maria Sforza, 24 січня 1444 —26 грудня 1476) — герцог Міланський у 1466–1476 роках. 
 Б'янка Марія Сфорца (5 квітня 1472, Мілан — 31 грудня 1510, Інсбрук) — імператриця Священної Римської імперії.
 Іполіта Марія Сфорца (італ. Ippolita Maria Sforza ; 18 квітня 1446, Кремона — 20 серпня 1484 , Неаполь) — герцогиня Калабрійська.

Див. також
 Сфорца